Aleksandar Rakić (1987) – calciatore serbo
 Đorđe Rakić (1985) – calciatore serbo
 Milan Rakić (1876-1938) – scrittore serbo
 Miljan Rakić (1986) – cestista serbo
 Miodrag Rakić (1975-2014) – politico serbo
 Pasko Rakic (1933) – neuroscienziato statunitense di origine serba
 Stefan Rakić (1993) – giocatore di calcio a 5 serbo
 Tamara Rakić (1987) – pallavolista serba